Айнхаузен:

 Айнхаузен — коммуна в Германии, в земле Гессен
 Айнхаузен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия